Валерія:

 Валерія — жіноче ім'я
 Валерія — сценічний псевдонім співачки Алли Перфілової
 611 Валерія — астероїд головного поясу